Рафаи́л Гази́зович Ишма́тов (2 августа 1952, Челябинск, РСФСР, СССР) — советский и российский хоккеист и тренер. Мастер спорта СССР (1977), Заслуженный тренер России (1996), Заслуженный деятель физической культуры Республики Башкортостан (1996). Кандидат педагогических наук, доцент.

Биография 
В 1970—1971 и 1974—1975 годах выступал за команду «Трактор». В 1971—1972 и 1975—1983 годах выступал за команду спортивного клуба имени Салавата Юлаева. В 1972—1973 годах играл за команду СКА Куйбышев, а в 1973—1974 годах — за СКА Ленинград.

В 1980 году окончил Ленинградский институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Входит в пятерку лучших снайперов «Салавата Юлаева» за всю историю.

В 1985 году окончил Высшую школу тренеров в Российской академии физической культуры.

В 1985—1991 годах являлся главным тренером команды «Авангард» Уфа.

В 1991—1999 и 2004—2005 годах — главный тренер клуба «Салават Юлаев» Уфа, в 1999—2002 гг. — СКА (Санкт-Петербург).

Главный тренер молодёжной сборной России — чемпионов мира 2003 года.

С 2006 года преподаёт в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Достижения 
В составе различных хоккейных команд стал победителем международных турниров — Кубок шахтёра (Польша, 1972), Бухарест (Румыния, 1973), Золотой колос (Прага, 1976).
 Серебряный призер первенства Вооруженных сил СССР (в составе СКА (Ленинград) — 1974

В качестве тренера

 «Салават Юлаев»
 Обладатель кубка ИИХФ: 1994
 Бронзовый призёр чемпионата МХЛ: 1994/95, 1995/96
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1996/97

 Молодёжная сборная России
 Победитель чемпионата мира среди молодёжных команд: 2003
 СКА (Санкт-Петербург)
 Победитель международного турнира «Satakunta» (Финляндия) : 2001

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК СКА Куйбышев
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Хоккейные тренеры России
Заслуженные тренеры России
Тренеры ХК «Салават Юлаев»
Тренеры ХК СКА Санкт-Петербург
Выпускники Университета имени Лесгафта
Преподаватели Университета имени Лесгафта